Фермо — місто в Італії, столиця однойменної провінції.
 Фермо — провінція в Італії, у регіоні Марке.